Любавичское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Монастырщинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Любавичи.

Образовано законом от 2 декабря 2004 года. Упразднено законом от 28 мая 2015 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Гоголевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 147 км²
 Расположение:  юго-восточная часть Монастырщинского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Гоголевским сельским поселением
 на юго-востоке — с Хиславичским районом
 на юге — с Белоруссией
 на западе — с Добросельским сельским поселением
 на северо-западе — с Александровским сельским поселением
 Крупные реки: Вихра.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 19 населённых пунктов:
 Любавичи, деревня — административный центр
 Барановка, деревня
 Баченки, деревня
 Боровец, деревня
 Войнино, деревня
 Дубровка, деревня
 Ермаковка, деревня
 Железняк-1, деревня
 Железняк-2, деревня
 Кодрино, деревня
 Крутая, деревня
 Лягино, деревня
 Платково, деревня
 Посохля, деревня
 Славновичи, деревня
 Смолы, деревня
 Старышовка, деревня
 Старый Роховец, деревня
 Шелеговка, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины .

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Монастырщинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году